Uatucarbau (Watu-Carbau, Watucarbau, Hato Carbau, Uato Carbau, Uata Carbau, Uato Carabau, Uatocarabau, Uatucarbau, Uato-Carabau) bezeichnet in Osttimor:

 das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Verwaltungsamts im Suco Irabin de Baixo, siehe Uatucarbau
 ein Verwaltungsamt, siehe Uatucarbau (Verwaltungsamt)
 ein Ort im gleichnamigen Verwaltungsamt im Suco Afaloicai, siehe Afaloicai (Ort, Uatucarbau)